USS Raven (Nederlands: Raaf), kan verwijzen naar verschillende schepen bij de Amerikaanse marine.     
 USS Raven (1813), een Amerikaanse schoener.
 USS Raven III (SP-103), een Amerikaanse motorboot.
 USS Raven (1940), een Amerikaanse mijnenveger van de Ravenklasse
 USS Raven (1998),een Amerikaanse mijnenveger van de Ospreyklasse